Wøldike är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Wøldike (1687–1770), dansk biskop
 
 Marcus Wøldike (1699–1750), dansk professor
 Mogens Wøldike (1897–1988), dansk musiker
 

Danska efternamn